Vodice ist ein slawischer Ortsname, abgeleitet von voda (dt. Wasser). 

 Vodice (Dalmatien), Stadt in Kroatien
 Vodice (Istrien), Dorf in Kroatien 
 Vodice (Serbien), Dorf in der Nähe der Gemeinde Smederevska Palanka, Serbien
 Vodice (Slowenien), Dorf nördlich von Ljubljana in Slowenien
 Vodice u Tábora, Gemeinde im Okres Tábor, Tschechien
 Vodice, Ortsteil von Lhenice, Okres Prachatice, Tschechien
 Vodicë, verschiedene Dörfer in Albanien, siehe Vodica